Het ATP-toernooi van Chennai 2015 (met de officiële naam Aircel Chennai Open 2015) werd gespeeld van 5 januari tot en met 11 januari 2015. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het SDAT Tennis Stadium in de Indiase stad Chennai. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2015 inluiden.

Het enkelspel werd gewonnen door Stanislas Wawrinka. Hij versloeg in de finale Aljaž Bedene met 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Lu Yen-hsun en Jonathan Marray. Zij versloegen in de finale Raven Klaasen en Leander Paes met 6-3, 7-6(4).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Chennai